Galdi – famiglia storica italiana
 Marco Galdi – latinista, poeta e filologo italiano
 Vincenzo Galdi – fotografo italiano